Het WTA-tennistoernooi van Acapulco (officieel Abierto Mexicano Pegaso) van 2001 vond plaats van maandag 26 februari tot en met zaterdag 3 maart 2001 in de Mexicaanse stad Acapulco. Het was de eerste editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Acapulco 2001. Er werd gespeeld op rode gravelbanen.

Enkelspel 
Het eerste reekshoofd, Amanda Coetzer uit Zuid-Afrika, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als tweede geplaatste Russin Jelena Dementjeva in drie sets. Het was Coetzer's achtste WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij won US$ 27.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het Spaanse duo María José Martínez Sánchez en Anabel Medina Garrigues, dat zich via het kwalificatie­toernooi een plek in de hoofdtabel had veroverd, won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als eerste geplaatste koppel Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez in drie sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. Martínez Sánchez noch Medina Garrigues had daar­naast eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe link 
 Toernooischema ITF

Acapulco 2001
Acapulco